

Patronyme 

 Les Molo, famille patricienne de Venise.
 Alpha Molo, chef peul, au , fondateur du royaume du Fouladou, au sud de l'actuel Sénégal.
 John Molo (1953-), batteur américain de jazz et de rock.
 Ludovica Molo (1968-), architecte et professeure universitaire suisse.
 Moussa Molo (1846-1931), fils d'Alpha Molo, et ancien souverain du Fouladou, une province de Haute-Casamance dans le sud de l'actuel Sénégal.

 Von Molo  
 Conrad von Molo (1906-1997), producteur de cinéma autrichien.

Toponyme 

 Molo, ville du comté de Nakuru au Kenya, où a eu lieu l'incident du 31 janvier 2009 à Molo.
 Ouro Molo, village du Sénégal oriental, situé à l'ouest de Agnam-Goly dans la région de Matam.

Musique 
 Le molo, un des noms du n’goni, guitare traditionnelle d'Afrique de l'Ouest.
 Yelo Molo, groupe de musique québécois de ska-pop.